Александр Романцов: Романцов, Александр Иванович (1948—2005) — советский и российский актёр театра и кино.
 Романцов, Александр Иосифович (1949—2018) — советский и эстонский хоккейный тренер.
 Романцов, Александр Николаевич (род. 1960) — советский и российский волейболист, председатель Сурдлимпийского комитета России.